Brückerhof steht für folgende Ortsteile in Nordrhein-Westfalen:
 Brückerhof (Lindlar), Gemeinde Lindlar im Oberbergischen Kreis im Regierungsbezirk Köln
 Brückerhof (Lohmar), Stadt Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis